USS Cleveland ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Cleveland (C-19) 
 USS Cleveland (CL-55), Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse
 USS Cleveland (LPD-7)